Сокиринцы — название населённых пунктов на Украине:

 Сокиринцы — село в Винницком районе Винницкой области.
 Сокиринцы — село в Чортковском районе Тернопольской области.
 Сокиринцы — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Сокиринцы — село в Сребнянском районе Черниговской области.